Jenning ist der Familienname folgender Personen:

 Leonie Jenning (* 1998), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Dramaturgin und Autorin
 Manfred Jenning (1929–1979), deutscher Hausautor, Spielleiter, Regisseur und Sprecher der Augsburger Puppenkiste